Porcara ima više značenja:
 Porcara, Benevento
 Porcara, Mantua
 Porcara, Palermo
 Porcara, Verona